Norra Vallgatan kan avse:

 Norra Vallgatan, Malmö
 Norra Vallgatan, Varberg